Loloanaa (Botomuzoi), een plaats in Indonesië
Loloanaa (Lolomatua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing